Ро́т(т)енберг — фамилия. Известные носители:

Ротенберг 
 Ротенберг, Адам (род. 1975) — американский актёр.
 Ротенберг, Александр Иосифович (1886—1939) — революционер, деятель советских спецслужб.
 Ротенберг, Аркадий Романович (род. 1951) — российский предприниматель.
 
 Ротенберг, Вадим Семёнович (род. 1941) — российско-израильский психофизиолог.
 Ротенберг, Григорий Яковлевич (1926—2011) — советский конструктор оружия.
 Ротенберг, Евсей Иосифович (1920—2011) — российский искусствовед.
 Ротенберг, Игорь Аркадьевич (род. 1973) — российский чиновник и предприниматель.
 Ротенберг, Илья Владимирович (1980—2020) — российский театральный режиссёр.
 Ротенберг, Миша (Эрол Гюней; 1914—2009) — турецко-израильский журналист, переводчик и писатель.
 Ротенберг, Нед (род. 1956) — американский мультиинструменталист и композитор.
 Ротенберг, Роман Борисович (род. 1981) — российский и финский предприниматель.
 Ротенберг, Сьюзен (1945—2020) — американская художница, живописец-абстракционист, рисовальщик и гравёр.

Роттенберг 
 Роттенберг, Дориан Исаакович (род. 1925) — советский переводчик русской литературы на английский язык.
 Роттенберг, Линда (род. 1968) — американская предпринимательница и менеджер.
 Роттенберг, Сильке (род. 1972) — немецкая футболистка.

См. также 
 Ротенбург
 Роттенбург
 Ройтенберг
 Ротенбергер, Аннелизе